Фујоа може да се односи на:

 Фујоа (Оаза), насељено место у Француској, у департману Оаза
 Фујоа (Сома), насељено место у Француској, у департману Сома